Схофс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схофс, Бибиана (род. 1988) — нидерландская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.
 Схофс, Роб (род. 1994) — бельгийский футболист, защитник.